Бенталь ( от  — глубина) — область водоёмов, заселённая донными организмами, обитающими на грунте водоёма или в его толще. Согласно некоторым авторам, бенталь — синоним батиали.

В морских и пресноводных водоёмах бенталь подразделяется на различные вертикальные зоны: 
 литораль (приливо-отливная зона), 
 сублитораль (до 200 м); нижнюю её часть иногда выделяют в качестве особой зоны — элиторали
 батиаль (до 2500—3000 м)
 абиссаль (до 6000 м)
 ультраабиссаль, или хадаль (глубже 6000 м). 

Пограничные между этими зонами глубины выделяют как переходные горизонты.

Ссылки 
  
 

Океанология
Экологические зоны Мирового океана